Sticky Fingers () — девятый британский и одиннадцатый американский студийный альбом группы The Rolling Stones, записанный на студии в штате Алабама и появившийся в продаже в апреле 1971 года. Первый альбом музыкантов, записанный без участия Брайана Джонса, скончавшегося в 1969 году. Издан фирмой Rolling Stones Records, основанной в 1970 году.

Обложка 
Скандальную обложку альбома «Липкие пальцы» (Sticky Fingers) с изображением промежности Джо Даллесандро придумал арт-дизайнер Энди Уорхол; в то время как художественное оформление было задумано Уорхолом, фотография была сделана Билли Неймом, а дизайн — Крейгом Брауном. В оригинале молния на фотографии была расстегивающейся, и это зачастую приводило к повреждению виниловой поверхности пластинки.
Во франкистской Испании обложка попала под запрет и была заменена менее оригинальной, на которой была изображена консервная банка с отрезанными человеческими пальцами в кровавом соусе (из альбома была также исключена песня «Sister Morphine», её заменили концертной версией песни «Let It Rock»).
В 2011 году обложка альбома заняла 11-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по мнению читателей интернет-издания «MusicRadar».

В 2003 году Sticky Fingers был включён в список «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone под номером 63.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы The Rolling Stones
Альбомы, спродюсированные Джимми Миллером
Альбомы Rolling Stones Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы, записанные на Olympic Sound Studios
Альбомы, записанные на Trident Studios
Альбомы Virgin Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, оформленные Энди Уорхолом
Хард-рок-альбомы
Альбомы рок-н-ролла